El término el más allá puede referirse:

 en general, a el más allá, la vida después de la muerte.

En el cine 
 El más allá, una película japonesa de 1965 dirigida por Masaki Kobayashi.
 El más allá, una película italiana de 1981, dirigida por Lucio Fulci.

En la música 
 A la busca del más allá, poema sinfónico de 1976 de Joaquín Rodrigo.

Enlaces externos 
 y más allá.